Perches kan syfta på:

Haiti 

 Perches (kommun), Nord-Est, 
 Perches (ort), Nord-Est,